Syrten kan syfta på:

Lilla Syrten – en bukt i Medelhavet på Tunisiens ostkust 
Stora Syrten – en bukt i Medelhavet på Libyens norra kust